Alcoa (bedrijf)
 Alcoa (Tennessee)